Die Macau Open 2017 fanden vom 21. bis 24. September 2017 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehört zur Wertungskategorie PSA 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Wertungskategorie PSA 50.

Vorjahressieger waren Daryl Selby und Joelle King. Bei den Herren setzte sich Mohamed Abouelghar mit einem Finalsieg gegen Saurav Ghosal durch, während bei den Damen Joelle King erneut das Finale erreicht, dort aber Nouran Gohar unterlag.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon sind vier Startplätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Van Keng Hai bei den Herren und Liu Kwai Chi bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
2017